Formula 2 – sezona 2021. je bila 5. sezona FIA Formula 2 prvenstva, koju organizira Međunarodna automobilistička federacija. Sezona je počela na Sakhiru na trkačem vikendu između 26. i 28. ožujka, a završila je na Yas Marini 12. prosinca. Naslov prvaka kod vozača je osvojio Oscar Piastri, dok je Prema Racing osvojila momčadski naslov.

Vozači i momčadi

Promjene u Formuli 2

Momčadske promjene 
Promjene unutar Formule 2

  Marcus Armstrong: ART Grand Prix → DAMS

  Dan Ticktum: DAMS → Carlin

  Roy Nissany: Trident → DAMS

  Felipe Drugovich: MP Motorsport → UNI-Virtuosi

  Guilherme Samaia: Campos Racing → Charouz Racing System

  Jüri Vips: DAMS → Hitech Grand Prix (Vips je 2020. vozio kao zamjena za Seana Gelaela na 8 utrka, a ove godine će odvoziti prvu punu sezonu Formule 2.)

  Théo Pourchaire: BWT HWA Racelab → ART Grand Prix (Pourchaire je 2020. vozio na 4 utrke, a ove godine će odvoziti prvu punu sezonu Formule 2.)

  Ralph Boschung: Campos Racing → Campos Racing (Boschung se vratio u Formulu 2 kao stalni vozač, nakon što je 2019. za Trident odvozio svoju posljednju F2 sezonu, a 2020. odvozio 2 utrke za Campos Racing kao zamjena za Jacka Aitkena.)

Došli u Formulu 2

  Oscar Piastri: Formula 3 → Prema Racing

  Liam Lawson: Formula 3 → Hitech Grand Prix

  Matteo Nannini: Formula 3 → HWA Racelab

  Alessio Deledda: Formula 3 → HWA Racelab

  Lirim Zendeli: Formula 3 → MP Motorsport

  Gianluca Petecof: Formula Regional European Championship → Campos Racing

  David Beckmann: Formula 3 → Charouz Racing System

  Bent Viscaal: Formula 3 → Trident

  Richard Verschoor: Formula 3 → MP Motorsport

Otišli iz Formule 2 prije početka sezone

  Nikita Mazepin: Hitech Grand Prix → Formula 1
  Mick Schumacher: Prema Racing → Formula 1
  Yuki Tsunoda: Carlin → Formula 1

  Callum Ilott: UNI-Virtuosi → GT World Challenge Europe Endurance Cup, Ferrarijev test vozač u Formuli 1

  Louis Delétraz: Charouz Racing System → European Le Mans Series - LMP2

  Jack Aitken: Campos Racing → GT World Challenge Europe Endurance Cup, Williamsov test vozač Formuli 1

  Luca Ghiotto: Hitech Grand Prix → Deutsche Tourenwagen Masters

  Giuliano Alesi: BWT HWA Racelab, MP Motorsport → Super Formula Lights

  Sean Gelael: DAMS → Asian Le Mans Series - LMP2, FIA World Endurance Championship - LMP2

Sportske promjene 

 Organizatori Formule 2 potvrdili su promjenu trkačeg vikenda. U prve četiri sezone Formule 2, vozile su se dvije utrke po vikdenu - glavna utrka i sprint utrka. Od ove sezone broj utrka je povećan na tri. Glavni cilj te odluke bio je smanjenje troškova. Sa službenim dobavljačima dogovoreno je značajno smanjenje troškova zakupa motora i rezervnih dijelova, a smanjenjem broja staza na kojima će se voziti doći će i do smanjenja logističkih i transportnih troškova. Umjesto 24 utrke na 12 staza, isti broj utrka vozit će se na osam lokacija. Zbog te promjene doći će do potpunog razdvajanja Formule 2 i Formule 3. Dosad su se vikendi Formule 1 održavali s obje juniorske kategorije (F2 i F3) na pratećem programu, a sada će se one održavati na odvojenim trkaćim vikendima. Posljednja dogovorena mjera za smanjenje troškova odnosi se na bolide. Dallara F2 2018, koja je, kao i raniji bolidi ove kategorije, prvotno namijenjena za tri sezone, koristit će još barem tri sezone, odnosno do kraja 2023. godine.

 Kod trkačeg vikenda, petak će ostati nepromijenjen – vozit će se jedan slobodni trening u trajanju od 45 minuta i kvalifikacije u trajanju od pola sata. Subota će izgledati drukčije. Vozit će se dvije sprint utrke, odnosno utrke u dužini od 120 km ili trajanju od 45 minuta, ovisno što bude prvo. Glavna utrka odsad će se voziti nedjeljom ujutro, prije Formule 1. Ona će i dalje biti u dužini od 170 km ili u trajanju od sat vremena. Doći će i do promjene kod određivanja startnih poredaka. Glavna utrka i dalje će biti određena poretkom kvalifikacija, no mijenja se sustav za sprint utrke. Dosad je sprint utrka bila vožena nedjeljom i prva osmorica startali su obrnutim poretkom od onog u glavnoj utrci. Sada će u prvoj sprint utrci biti obrnut poredak prve desetorice iz kvalifikacija, a u drugoj će isti broj vozača biti obrnut s obzirom na rezultate prve sprint utrke.

 Svaki vozač na raspolaganju će imati šest umjesto dosadašnjih pet setova guma za suho – četiri seta tvrdih, dva seta mekih i tri seta kišnih guma.

Kalendar utrka 

 Vozač je utrku završio izvan top deset vozača, te nije osvojio bodove za najbrži krug.
 – Marcus Armstrong je osvojio prvo startno mjesto za drugu sprint utrku u Monacu, ali je startao iz boksa. Umjesto Armstronga, Liam Lawson je bio prvi vozač na gridu na startu druge sprint utrke.

Sažetak sezone

Bahrain 

Peta sezona FIA Formula 2 prvenstva počela je u petak 26. ožujka, kada je Guanyu Zhou za momčad UNI-Virtuosi bio najbrži u prvim kvalifikacijama sezone održanim na stazi Sakhir. Kinez je došao do pole positiona sa samo 0,003 sekunde ispred Christiana Lundgaarda u ART Grand Prixu. No prvu sprint utrku, Zhou je startao s desete pozicije, dok je na najboljoj poziciji startao Théo Pourchaire, nakon što je zbog tehničkih nepravilnosti na bolidu s kvalifikacija diskvalificiran Jüri Vips. Na prvoj sprint utrci, prošlogodišnji vozač Formule 3, Liam Lawson u Hitech Grand Prixu, upisao je svoju prvu pobjedu u Formuli 2 uspjevši na kraju iza sebe zadržati iskusnog Jehana Daruvalu u Carlinu. Na podiju im se pridružio još jedan debitant - David Beckmann u momčadi Charouz Racing System. Lawson je cijeli posao napravio na samom početku utrke odličnim startom, koji ga je lansirao na vodeću poziciju. Najveći gubitnik ove utrke bio je Théo Pourchaire koji je nakon lošeg starta pao na petu poziciju, a u 13. krugu je morao odustati zbog problema na bolidu. U prvoj fazi utrke dogodio se incident između Richarda Verschoona u MP Motorsportu i Dan Ticktuma u Carlinu. Britanac je krenuo u pretjecanje Zhoua s unutarnje strane prvog zavoja, no kako se kolona bolida nalazila ispred, Ticktum je udario u stražnji kraj nesretnog Nizozemca koji se izvrtio te tako završio svoju utrku. Britanac je naposljetku i dobio kaznu od pet sekundi zbog navedenog incidenta.

Prvak Formule 3 iz 2020., Oscar Piastri u Prema Racingu, stigao je do svoje prve pobjede u Formuli 2, u svom drugom nastupu na uzbudljivoj drugoj sprint utrci u Bahreinu, dok je drugo mjesto osvojio Christian Lundgaard u ART Grand Prixu. Guanyu Zhou u UNI-Virtuosiu bio je jedan od rijetkih vozača koji je startao na softu i istog je očuvao do kraja utrke, te stigao do trećeg mjesta. S pole positiona je krenuo Jüri Vips u Hitech Grand Prixu koji se uspio oduprijeti inicijalnom pritisku Lirima Zendelija u MP Motorsportu. Iza njih nastao je kaos zbog okrenutog Dana Ticktuma. Britanac se ovog puta našao u obrnutoj ulozi u zavoju broj 1, gdje je njega pogodio Robert Švarcman. Obojica su odustala nakon incidenta, a na stazu je izašao safety car. Novo udaranje u vozača dogodilo se u zavoju broj 4. Ovog puta bio je to Felipe Drugovich u UNI-Virtuosiu, koji je u borbi za treće mjesto izbacio 
Hitechovog Liama Lawsona iz utrke. Ponovo je izašao safety car i 8 krugova prije kraja većina vozača koristi priliku za odlazak u boks po svježi set guma. Na svježem softu letjeli su drugoplasirani prije boksa Vips i Piastri koji je većinu utrke proveo na šestom mjestu. Ekspresno su se probili na drugo i treće mjesto. Vips je taman došao na sekundu zaostatka Zhouu kada je započeo virtualni safety car zbog zaustavljenog bolida Alessija Deledde, a onda je zbog kvara u 21. krugu, odmah nakon restarta, morao stati pored staze. Na vrhu je ostao trojac Zhou-Piastri-Lundgaard, a u posljednjem krugu na vrhu poretka viđen je troboj iz kojeg je kao pobjednik izašao mladi Australac.

Guanyu Zhou u UNI-Virtuosiu pobijedio je na glavnoj utrci u Bahreinu, zbog čega je iz prvog trkaćeg vikenda FIA Formula 2 prvenstva izašao kao vodeći čovjek prvenstva. Zhou je krenuo s pole positiona, no bilo je to daleko od mirne utrke za Kineza koji je imao loš početak utrke. Utrku je najbolje započeo Christian Lundgaard u ART Grand Prixu koji je s drugog mjesta uspio proći Zhoua za vodstvo utrke. Zhouov timski kolega Felipe Drugovich također je dobro startao i uspio je proći na drugo mjesto. Premin Robert Švarcman ponovo je imao kontakt u prvom krugu u kojem je izbacio vozača iz utrke zabijanjem u njegov stražnji kraj. Jučer je to bio Dan Ticktum u drugoj sprint utrci, a ovoga puta je stradao DAMS-ov Roy Nissany, pri čemu je kolateralna žrtva bio i Lirim Zendeli u MP Motorsportu koji je ostao bez prednjeg krila. Na stazu je izašao safety car, a Švarcmanu je dodijeljena kazna prolaska kroz boks. Nakon što je utrka nastavljena, Oscar Piastri u Prema Racingu je prošao Zhoua, a kroz idućih nekoliko krugova Australac stiže i do samog vrha poretka. U 14. krugu vodeći kreću na obaveznu promjenu guma, a Piastri obavlja boks netom prije paljenja virtualnog safety cara zbog odustajanja Gianluce Petecofa. Vozaču Campos Racinga se aktivirao aparat za gašenje požara, zbog čega se morao parkirati pored prvog zavoja. Ubrzo je na stazu izašao i pravi safety car. Vrijeme izlaska safety cara bio je savršen za DAMS-ovog Marcusa Armstronga, Richarda Verschoora u MP Motorsportu i Mattea Nanninija u HWA Racelabu koji dotad nisu bili u vodstvu. Armstrong je postao vodeći ispred Piastrija, Verschoora, Lundgaarda, Drugovicha i Zhoua. Na restartu u 19. krugu Piastri odmah prolazi Armstronga, a isto radi i Verschoor koji zatim u idućem krugu napada i prolazi Piastrija. Armstrong je pao sve do šestog mjesta. Zhou je imao obrnutu strategiju od većine vozača oko sebe pa je u drugom dijelu utrke koristio mekše gume. U 21. krugu uspio je proći Drugovicha, dva kruga kasnije Piastrija, a u 28. krugu preuzima vodstvo od Verschoora. Odlično se probijao i Carlinov Dan Ticktum koji je također bio na softu, a prilikom prolaska Piastrija došlo je do kontakta u drugom zavoju koji je izvrtio Piastrija i izbacio ga iz utrke. Ponovo je uključen virtualni safety car koji je završio u pretposljednjem krugu. Drugoplasirani Verschoor tada dvaput blokira kotače i pada iza Ticktuma i Liama Lawsona u Hitech Grand Prixu, te na kraju osvaja četvrto mjesto u utrci.

Monaco 

Na prvoj sprint utrci u Monacu 21. svibnja, Guanyu Zhou stigao je do druge uzastopne pobjede. Kinez je do pobjede stigao s pole positiona, a za dvostruku pobjedu UNI-Virtuosija pobrinuo se Felipe Drugovich koji je obranio drugo startno mjesto. Christian Lundgaard u ART Grand Prixu je na startu pretekao Drugovicha, no onda je u 15. krugu odustao s drugog mjesta nakon što je iz njegovog bolida počeo izlaziti dim. Treće mjesto i ujedno svoj prvi podij osvojio je DAMS-ov i Williamsov testni vozač Roy Nissany. Ralph Boschung u Campos Racingu je završio četvrti ispred Jürija Vipsa u Hitech Grand Prixu i Dana Ticktuma u Carlinu. Na sedmom mjestu završio je osvajač pole positiona glavne utrke Theo Pourchaire, a osmi je bio Oscar Piastri u Prema Racingu. Liam Lawson bio je deveti, a deseto mjesto i pole position za drugu sprint utrku osvojio je DAMS-ov Marcus Armstrong.

Baku

Silverstone

Sistem bodovanja 
Glavna utrka

Sprint utrke

Poredak

Vozači

Momčadi

Izvori

Vanjske poveznice
FIA Formula 2 Championship

 2021